KCells — свободный табличный процессор, входящий в проекты KOffice и KDE.

Свойства 
KCells — довольно простой табличный процессор со стандартным набором функций. Поддерживает кроме своего формата KCells также форматы файлов ODS, Gnumeric, TeX, CSV, TXT.

Примечания

Ссылки 
 http://www.calligra.org/get-calligra/

Программы для KDE
Электронные таблицы